Die Oberliga Südwest 1987/88 war die zehnte Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Der 1. FSV Mainz 05 wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie Gruppensieger der Südgruppe wurden und aufstiegen. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Eintracht Trier teil, die nach Elfmeterschießen gegen den VfB Oldenburg Deutscher Amateurmeister wurden.
Die Vereine Eintracht Bad Kreuznach und SSV Überherrn stiegen in die Verbandsligen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die Amateure des 1. FC Saarbrücken (Saar), der SV Edenkoben (Südwest) und der VfB Wissen (Rheinland) als jeweiliger Verbandsligameister auf.


Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1987/88 bei f-archiv.de

1987
Fußballsaison 1987/88